Vanessa Brown peut désigner :
 Vanessa Brown (1928-1999), actrice américaine ;
 Vanessa Brown, dite V V Brown (1983-), auteure-compositrice-interprète, mannequin et productrice britannique.